Patrick Melrose – cykl powieści autorstwa Edwarda St Aubyna 
 Patrick Melrose – serial, ekranizacja
 Patrick Melrose – postać fikcyjna, tytułowy bohater